Przedostatnie zawody wchodzące w skład Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 zostały rozegrane dnia 11 marca 2018 roku w stolicy Norwegii Oslo.

Jedyny konkurs indywidualny został rozegrany w niedzielę z udziałem dwudziestu siedmiu skoczkiń. Najlepszą okazała się być Maren Lundby, która wygrała z przewagą ponad trzydziestu punktów. Na drugim miejscu uplasowała się Daniela Iraschko-Stolz. Trzecie miejsce na podium zajęła Japonka Yūki Itō. Całe zawody przeprowadzone zostały z dwudziestej trzeciej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Oslo był Svein Granerud, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
2018 w Norwegii